Тит Квінкцій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв:
 Тит Квінкцій Пен Цинціннат — дворазовий консул 431 і 428 років до н. е.
 Тит Квінкцій Пен Капітолін Криспін — дворазовий консул 354 і 351 років до н. е.
 Тит Квінкцій Криспін — список діячів з цього роду, які ще мали спільний когномен Криспін, входячи до родової гілки Криспінів.
 Тит Квінкцій Фламінін — список діячів з цього роду, які ще мали спільний когномен Фламінін, входячи до родової гілки Фламінінів.
 Тит Квінкцій Капітолін Барбат — список діячів з цього роду, які ще мали спільний когномен Капітолін і агномен Барбат, входячи до родової гілки Капітолінів Барбатів.
 Тит Квінкцій Цинциннат Капітолін — список діячів з цього роду, які ще мали спільний когномен Цинциннат і агномен Капітолін, входячи до родової гілки Цинциннатів Капітолінів.
 Тит Квінкцій Атта - давньоримський поет I століття до н. е., комедіограф, майстер тогати.

Див. також 
 Квінкції